Szabó Judit (1942–2017) erdélyi magyar néprajzkutató, mesegyűjtő
 Szabó Judit (1955) Balogh Rudolf-díjas fotóművész
 Szabó Judit (?) labdarúgóedző, a női labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 1988-ban
 Szabó Judit (1974) színésznő
 Szabó Judit (?) spirituális író, vezető
 Szabó Judit (1949) LMBT-aktivista

hasonló néven
 Gyenis Antalné, Szabó Judit (1940) agrármérnök, mérnök-tanár
G. Szabó Judit (1925–2010) ifjúsági író